|-
| 93701 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93702 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93703 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93704 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93705 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93706 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93707 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93708 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93709 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93710 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93711 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93712 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93713 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93714 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93715 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93716 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93717 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93718 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93719 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93720 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93721 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93722 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93723 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93724 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93725 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93726 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93727 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93728 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93729 - || || 2 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93730 - || || 2 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93731 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93732 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93733 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93734 - || || 1 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93735 - || || 2 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93736 - || || 2 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93737 - || || 2 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93738 - || || 2 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93739 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93740 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93741 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93742 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93743 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93744 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93745 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93746 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93747 - || || 3 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93748 - || || 9 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93749 - || || 2 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93750 - || || 17 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93751 - || || 17 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93752 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93753 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93754 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93755 - || || 19 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93756 - || || 19 de novembre, 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 93757 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93758 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93759 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93760 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93761 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93762 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93763 - || || 25 de novembre, 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 93764 - || || 23 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 93765 - || || 25 de novembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 93766 - || || 25 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93767 - || || 21 de novembre, 2000 || Needville || Needville
|-
| 93768 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93769 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93770 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93771 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93772 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93773 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93774 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93775 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93776 - || || 25 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93777 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93778 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93779 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93780 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93781 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93782 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93783 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93784 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93785 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93786 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93787 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93788 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93789 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93790 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93791 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93792 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93793 - || || 20 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93794 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93795 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93796 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93797 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93798 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93799 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 93800 - || || 21 de novembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
3